Treacher ist der Nachname folgender Personen:

 Arthur Treacher (1894–1975), englischer Schauspieler
 Bill Treacher (* 1930), englischer Schauspieler
 Edward Treacher Collins (1862–1932), britischer Augenarzt
 William Hood Treacher (1849–1919), britischer Kolonialgouverneur in Nord-Borneo